Дабу (Кот-д’Ивуар) — город на юго-востоке Кот-д’Ивуара.
 Дабу (Гуандун) — уезд городского округа Мэйчжоу провинции Гуандун (Китай).
 Дабу (Гонконг) — округ Тайпоу в Гонконге.